Az 1999-es FIDE-sakkvilágbajnokság, az előző, 1998-as FIDE-sakkvilágbajnoksággal megegyező formában, egyenes kieséses (knockout) rendszerben zajlott 1999. július 31. – augusztus 28. között Las Vegasban, a Caesars Palace Hotel báltermében. Az előző hasonló formájú világbajnokságtól eltérően a regnáló világbajnok Anatolij Jevgenyjevics Karpov ezúttal nem élvezett volna semmilyen előnyt. Címének megvédéséhez kiemeltként, de már a 2. vagy 3. fordulótól kezdve részt kellett volna vennie a versenyen. Karpov nem értett egyet a FIDE döntésével, és nem indult el a megmérettetésen, ezzel elvesztette világbajnoki címét.

A versenysorozat végén a két döntőbe jutott versenyző, az örmény Vladimir Hakobján és az orosz Alekszandr Halifman mérkőzött meg a világbajnoki címért. A hat játszmából álló mérkőzésen Halifman 3,5–2,5 arányban győzött, ezzel megszerezte a FIDE-világbajnoki címet.

Előzmények 
1993-ban a regnáló hivatalos világbajnok Garri Kaszparov a világbajnoki döntő előtt saját sportszövetséget alapított, a Professzionális Sakkozók Szövetségét (PCA), és annak keretén belül rendezte meg a „klasszikusnak” nevezett világbajnoki döntőt a világbajnokjelöltek versenyének győztesével, az angol Nigel Shorttal. A FIDE megfosztotta világbajnoki címétől és törölte ranglistájáról Kaszparovot és a PCA-hoz csatlakozó Nigel Shortot. A FIDE-sakkvilágbajnoki cím megszerzésére külön mérkőzést írt ki, majd ezt követően 1993-tól egészen 2006-ig, az úgynevezett „címegyesítő” mérkőzésig a sakkozás két világbajnokot tartott nyilván: a PCA által szervezett verseny világbajnokát, aki az úgynevezett „klasszikus sakkvilágbajnoki” címet viselte, valamint a FIDE sakkvilágbajnokát.

A sakkvilágbajnokságok lebonyolítási rendszere 1948 óta lényegében változatlan volt. A világbajnok párosmérkőzésre való kihívásának a jogát az szerezte meg, aki egy többlépcsős versenysorozat végén győztesként került ki. A versenysorozat zónaversenyekből, zónaközi versenyekből, majd a legjobb nyolc versenyző részvételével zajló, párosmérkőzéses formájú, világbajnokjelöltek versenyéből állt.

Az 1998-as FIDE-sakkvilágbajnokság az addigi hagyományoktól eltérő formában került megrendezésre. A FIDE elnökének, Kirszan Iljumzsinovnak a javaslatára bevezették az egyenes kieséses, gyors lebonyolítású (knockout) rendszert, amelynek lényege, hogy az addigi hároméves ciklusonként zajló világbajnokságot egy helyszínen és rövid idő alatt fejezzék be. Az első ilyen formában megrendezett világbajnokságon a világbajnoki cím védőjének, Anatolij Karpovnak csak a döntőben kellett mérkőznie, és miután rájátszásban legyőzte az indiai Visuvanátan Ánandot, sikerrel megvédte címét. A világbajnoknak ezt az előjogát szüntette meg az 1999-ben bevezetett új forma.

Az új világbajnoki rendszer 
Az új világbajnoki rendszer szerint az egyébként a zónaközi versenyen való indulásra jogosult résztvevők, valamint az Élő-pontszámuk alapján kimagasló erejű versenyzők, összesen legfeljebb 128-an, a tenisztornákról már ismert egyenes kieséses lebonyolítási rendszerben mérik össze erejüket. A döntő kivételével két hagyományos időbeosztású játszmát játszanak, ha annak eredménye döntetlen, akkor először két-két rapidjátszmát, majd ha ezek után is döntetlen az eredmény, akkor egyre rövidülő idejű játszmák során dől el a győztes személye.

A két hagyományos időbeosztású játszmára egy-egy napot, a rájátszásokra, azaz a rapid- és a villámsakkjátszmákra összesen további egy napot szánnak. Ennek megfelelően a verseny egy fordulója három napot igényel, és a 128-as főtábla összesen hét fordulója 21 nap alatt (esetleg közben 1-2 pihenőnap beiktatásával) megrendezhető. Ezzel a gyorsított lebonyolítási formával lehetővé vált, hogy évente rendezzenek világbajnokságokat.

Az 1999-es világbajnokság 
Az 1999-es világbajnokság mérkőzéseit 1999. július 31. – augusztus 28. között az Amerikai Egyesült Államokban, Las Vegasban játszották. A FIDE-világbajnokságra ezúttal is meghívták Garri Kaszparovot, aki elzárkózott a részvételtől. Nem vett részt a FIDE tornáján az előző világbajnokság döntőse, Visuvanátan Ánand sem, aki egy Kaszparovval vívandó mérkőzésről tárgyalt. (E mérkőzésre végül szponzor hiányában nem került sor.)

A világbajnoki tornára az arra jogosultak közül 100 versenyző került a rajtlistára, akik közül a 3. legerősebbnek rangsorolt Alekszandr Morozevics, az Élő-pontszám szerinti rangsorban csak a 7. helyre sorolt Anatolij Karpov, az 56. Polgár Zsuzsa, valamint a 60. helyen levő jugoszláv Dragoljub Velimirovic nem indult el a versenyen, helyettük tartalékjátékosokat soroltak be.

A versenyen alkalmazott szabályok 
Az első két játszmában 40 lépést kellett megtenni 100 perc alatt, majd a további 20 lépésre 50 perc állt játékosonként rendelkezésre. Ha a játszma még ekkor sem fejeződött be, akkor még fejenként 10 percet és lépésenként 30 másodperc többletidőt kaptak. Ha a két játszma összesített eredménye döntetlen volt, akkor két rapidjátszmára került sor 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ezután sem született döntés, akkor két 15 perces játszma következett lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha ezt követően is egyenlő volt a mérkőzés állása, akkor egy armageddonjáték, amelyben világos 5 percet, sötét 4 percet kapott (10 másodperces lépésenkénti többletidővel) végleges döntést eredményezett, mivel döntetlen esetén sötét győzelme lett kihirdetve.

A díjalap 
A verseny teljes díjalapja  amerikai dollár volt, amelyből az első fordulóban kieső versenyzők  dollárt kaptak, a további fordulókig eljutók arányosan többet, míg a világbajnok díjazása  dollár volt.

A versenyzők 
Az Élő-pontszámok a FIDE 1999. januárban kiadott ranglistája szerintiek.

1 Morozevics, Karpov, Polgár Zsuzsa és Velimirovic helyett az alábbi versenyzők indultak:

2 Hakki és Bagheri vízumproblémák miatt nem vett részt a versenyen.

Eredmények, 1–4. kör

Első szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5–7. körök

A világbajnoki döntő

A helyszín 
A FIDE-világbajnokság döntőjére 1999. augusztus 22–28. között került sor.

A versenyzők 
A világbajnoki döntőt az egyenes kieséses versenysorozat döntősei, Vladimir Hakobján és Alekszandr Halifman vívták.

Egymás elleni eredményeik
A világbajnoki döntő előtt 8 alkalommal játszottak egymással, melyek közül Halifman két alkalommal győzött, 6 játszma döntetlenül végződött.

Formájuk
A világbajnoki mérkőzés előtti másfél évben Hakobján 9 nemzetközi versenyen vett részt, míg Halifman 11 helyen ült asztalhoz.

1998-ban Akopian a 2. helyen végzett a New York Openen, megelőzve Halifmant. Elisztában a Presidents Kupában már az első fordulóban búcsúzni kényszerült, míg Halifman ugyanezen a versenyen a döntőig jutott, és csak ott maradt alul Ivancsukkal szemben. 1999-ben az Ubeda Openen is csak a középmezőnyben végzett. A Cappelle la Grande nyílt versenye már sokkal jobban sikerült számára, ezen holtversenyben az élen végzett, a Novgorod Openen azonban csak az 5–13. helyre sikerült beérkeznie. Az 1999. májusban rendezett Dubai Open versenyen már sokkal jobb formát mutatott, és holtversenyben az 1–2. helyet szerezte meg. A júniusi CCA ChessWise Openen holtversenyben a 3–6. Még ugyanebben a hónapban egyedüli elsőséget szerzett Philadelphiában a World Open Champions versenyen, és a világbajnokság előtti utolsó versenyén, a World Openen a harmadik.

Halifman 1998-ban a jugoszláv kupában csak a 19. helyen végzett, Szentpétervár bajnokságán is csak a 4. lett. 1999. júniusban azonban már ő is jobb formában volt, holtversenyben az élen végzett Szentpéterváron.

A mérkőzés kezdetén az 1999. júliusban kiadott FIDE-ranglista szerint Hakobján 2646 Élő-ponttal rendelkezett, amellyel a 37. helyen állt, míg Halifman 2628-cal a 46.

A párosmérkőzés lefolyása 
A mérkőzést 6 játszmásra tervezték, egyenlőség esetén két-kétjátszmás rapid időszámításos rájátszások következtek volna mindaddig, amíg valamelyik fél nem nyer.

Az első játszmát Halifman nyerte, de a 3. játszmában Hakobján egyenlített. Halifman ismét előnybe került a 4. játszma megnyerése után, és a két utolsó játszma döntetlen eredményét követően 3,5–2,5 arányú győzelmével megszerezte a FIDE-világbajnoki címet.

A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+FIDE-világbajnokság-döntő (1999)
|-
! Versenyző!!Ország!! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Pont
|-
| align=left | Vladimir Hakobján|| || 2640
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|-
| align=left | Alekszandr Halifman|| || 2616
|style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 3½
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött játszmák:
1. játszma Hakobján–Halifman 0–1 57 lépés
 Angol megnyitás, királyindiai formáció ECO A15
1.Hf3 Hf6 2.c4 g6 3.b4 Fg7 4.Fb2 O-O 5.g3 d6 6.Fg2 e5 7.d3 Hh5 8.Hc3 f5 9.O-O Hc6 10.b5 He7 11.e4 c5 12.bxc6 bxc6 13.c5 d5 14.exd5 cxd5 15.Vb3 e4 16.dxe4 fxe4 17.Hxe4 Fxb2 18.Vxb2 dxe4 19.Hg5 Ff5 20.Hxe4 Bb8 21.Vc3 Hd5 22.Va3 Fxe4 23.Fxe4 Hhf6 24.Ff3 Vc7 25.Bac1 He7 26.c6 Hf5 27.Vc3 Bbc8 28.Bfe1 Vg7 29.Bcd1 Bc7 30.Be6 h5 31.Ve5 Kh7 32.h3 Hg8 33.Ve4 Hf6 34.Ve5 Hg8 35.Ve4 Bf6 36.Bxf6 Hxf6 37.Vb4 Ve7 38.Vb8 Hd6 39.g4 hxg4 40.hxg4 Hf7 41.Kg2 Kg7 42.Be1 Vd8 43.Vb2 Hg5 44.Be3 Vd6 45.Va3 Vxa3 46.Bxa3 Kf7 47.Fe2 He6 48.Ba4 Hd5 49.Ff3 He7 50.Kg3 Kf6 51.Bc4 Ke5 52.Bc1 Hd4 53.Be1+ Kf6 54.Fg2 Hexc6 55.f4 He7 56.Ff1 Bc3+ 57.Kg2 Hc2 0-1

3. játszma Hakobján–Halifman 1–0 84 lépés
Szicíliai védelem, Nyezsmetgyinov–Rossolimo-támadás ECO B30
1.e4 c5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 d6 4.O-O Fd7 5.c3 Hf6 6.Be1 a6 7.Fa4 c4 8.d4 cxd3 9.Fg5 He5 10.Hbd2 Fxa4 11.Vxa4+ b5 12.Vd4 h6 13.Fxf6 gxf6 14.a4 Bb8 15.Hxe5 dxe5 16.Va7 Ba8 17.Vb7 Vc8 18.Vd5 Bb8 19.axb5 axb5 20.Vxd3 h5 21.Hf1 Vd7 22.Ve2 e6 23.h4 Fc5 24.Hg3 Ke7 25.Bed1 Vc6 26.Bd3 Bbd8 27.Bxd8 Bxd8 28.Hxh5 Bg8 29.Ba5 b4 30.Vb5 Bc8 31.Hg3 bxc3 32.bxc3 Vxb5 33.Bxb5 Fa3 34.He2 Fc5 35.g4 Kd6 36.Kg2 Kc6 37.Bb2 f5 38.f3 Bh8 39.Kg3 Fe7 40.h5 fxe4 41.fxe4 f5 42.Kf3 fxg4+ 43.Kxg4 Bg8+ 44.Kh3 Bh8 45.Hg3 Fg5 46.Bh2 Kc5 47.Kg4 Ff4 48.Bh3 Kc4 49.Hf1 Bf8 50.Hh2 Bg8+ 51.Kf3 Fxh2 52.Bxh2 Kxc3 53.h6 Kd3 54.h7 Bf8+ 55.Kg3 Bh8 56.Bh4 Ke3 57.Kg2 Kd3 58.Kf3 Kd4 59.Ke2 Kc5 60.Kd3 Bd8+ 61.Kc3 Bh8 62.Bh5 Kd6 63.Kb4 Bb8+ 64.Kc4 Bh8 65.Bh1 Kc6 66.Bh2 Kd6 67.Kb4 Kc6 68.Kc4 Kd6 69.Ba2 Ke7 70.Kc5 Bc8+ 71.Kb6 Bh8 72.Bh2 Kd6 73.Bd2+ Ke7 74.Kc7 Kf6 75.Bh2 Kg5 76.Kd6 Kf6 77.Kd7 Kf7 78.Bh3 Kf6 79.Bh1 Kf7 80.Bh4 Kf6 81.Bh1 Kf7 82.Bf1+ Kg7 83.Ke7 Ba8 84.h8=V+ 1-0

4. játszma Halifman–Hakobján 1–0 61 lépés
 Királyindiai védelem, ortodox változat, Gligoric–Tajmanov-rendszer ECO E92
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 Fg7 4.e4 d6 5.Fe2 O-O 6.Hf3 e5 7.Fe3 exd4 8.Hxd4 Be8 9.f3 c6 10.Ff2 d5 11.exd5 cxd5 12.O-O Hc6 13.c5 Hh5 14.Vd2 Fe5 15.g3 Hg7 16.Bfd1 Fe6 17.Hxe6 fxe6 18.f4 Ff6 19.Hb5 Fe7 20.Bac1 a6 21.Hd4 Ff6 22.Hf3 Va5 23.Vxa5 Hxa5 24.b4 Hc6 25.Bb1 h6 26.a4 g5 27.fxg5 hxg5 28.g4 He5 29.Hxe5 Fxe5 30.Fe3 Bf8 31.Bf1 Ff4 32.Fxf4 gxf4 33.Ff3 Bf7 34.a5 Bd8 35.Bbe1 d4 36.Be4 d3 37.Fd1 d2 38.Bfxf4 Bxf4 39.Bxf4 He8 40.Kf2 Hc7 41.h4 e5 42.Bc4 Hd5 43.Kf3 Bf8+ 44.Ke2 Bd8 45.Kf3 Bf8+ 46.Ke2 Bd8 47.Bc2 Hf4+ 48.Ke3 Hd5+ 49.Ke2 Hf4+ 50.Kf3 Kf7 51.c6 bxc6 52.Bxc6 Bd3+ 53.Ke4 Ke7 54.h5 Bd4+ 55.Kxe5 Bxb4 56.Bc7+ Kf8 57.Bd7 Hg2 58.h6 Kg8 59.g5 He3 60.g6 Bb5+ 61.Ke4 1-0

Jegyzetek

Források 
A FIDE hivatalos eredménytáblázata
A Halifman–Hakobján FIDE-világbajnoki döntő ismertetése és játszmái 
World Chess Championship 1998–99 Title Tornament Press Releases

További információk 
Verőci Zsuzsa: A kieséses rendszerű világbajnokságok története II.
The Week in Chess 247. szám 
Cikksorozat és interjúk az 1999-es sakkvilágbajnokságról 
Шахматный информатор, №76 VI—IX 1999, С. 349.

1999
Sakk